De Beker van Finland 1996 (Fins: Suomen Cup) was de 42ste editie van dit voetbalbekertoernooi dat door de Finse voetbalbond (SPL) werd georganiseerd. Het toernooi eindigde op 3 november met de finale in het Olympiastadion in Helsinki. HJK Helsinki won de beker voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis door TPS Turku na strafschoppen te verslaan.

Schema

Zie ook
Veikkausliiga 1996
Fins voetbalelftal in 1996

1996
Finland